
Termin -{NLK}- ima više značenja.

 -{NLK}- je alternativni naziv enzima glukoza fosfat izomeraza, koji katalizuje reverzibilnu izomerizaciju glukoze 6-fosfata i fruktoze 6-fosfata.
 -{NLK}- je serin/treonin protein kinaza. 

en:NLK